Ел Мачо има више значења:

 Ел Мачо (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мачо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мачо, Позо де Игерас II (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мачо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику